Przegrupowanie (rajd samochodowy) – element trasy rajdu samochodowego
 Przegrupowanie (chemia) – typ reakcji chemicznej
 Przegrupowanie (wojsko) – przemieszczenie grup wojskowych